Bologne ist:

 eine französische Gemeinde, siehe Bologne

Bologne ist der Name folgender Personen:

 Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745–1799), französischer Fechter, Geigenvirtuose, Komponist und Dirigent
 Maurice Bologne (1900–1984), belgischer Politiker, Historiker und Linguist

Siehe auch:
 Boulogne
 Bologna (Begriffsklärung)
 Bolognese
 Bolognesi